Château de Ville peut désigner :

 Château de Ville-Challand, dans la vallée d'Aoste en Italie
 Château de Ville (Ferrières), en Belgique
 Château de Ville-Savoye, en France
 Château de Ville-sur-Saulx, en France
 Château de la Ville Der, en France

Homonymie